Анто́н И́горевич Шра́мченко  (; ) — белорусский футболист, полузащитник солигорского «Шахтёра».

Карьера

Клубная 
Начал заниматься футболом в родном Рогачёве, а в возрасте 13 лет поступил в специальный футбольный класс Минского суворовского военного училища, где учился на протяжении четырёх лет. После его окончания Шрамченко стал игроком клуба «Днепр» в 2010 году, постепенно играл в дубле, а потом уже и в основе. Его дебют состоялся в 7 февраля 2011 года, в матче против клуба «Неман». Встреча закончилась ничьей 1:1. Свой первый гол Антон забил в ворота БАТЭ. В 2012 году Антон полсезона провёл во второй команде «Днепра», забив за круг 11 мячей. Благодаря успехам в третьем дивизионе Шрамченко был вновь переведён в основной состав. Сезон 2013 Антон провёл в роли основного игрока атакующей линии. В начале 2015 года покинул стан могилевчан.

Сезон 2015 провёл в составе «Белшины». Ушёл после окончания контракта.

13 февраля 2016 подписал соглашение с минским «Динамо». На старте сезона получил травму, восстановился от которой в июне. Дебютировал за минчан в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против юрмальского «Спартака» (2:1). Антон вышел на замену на 86 минуте матча. Дебютный гол за «Динамо» забил в матче «классико» (1:1), поразив ворота борисовчан на 2 минуте. В декабре 2016 года по окончании контракта покинул столичный клуб.

С января 2017 года тренировался с могилёвским «Днепром» и в феврале подписал соглашение с клубом. Начинал сезон в стартовом составе могилевчан, во второй половине сезона стал чаще выходить на замену. В январе 2018 года покинул команду и вскоре стал игроком «Гомеля».

В сезоне 2018 был игроком основы «Гомеля», провёл все 30 матчей чемпионата Белоруссии и два кубковых. В декабре продлил контракт с гомельским клубом. В сезоне 2019 оставался игроком стартового состава. В декабре 2019 года покинул Гомель.

В январе 2020 года подписал однолетний контракт с клубом «Минск». Стал одним из основных игроков команды. В январе 2022 года продлил соглашение до конца сезона 2022. В матче 4 июля 2022 года записал на свой счёт хет-трик против могилёвского «Днепра». В декабре 2022 года покинул клуб по истечении срока действия контракта.

К футболисту в декабре 2022 года появлялся интерес со стороны солигорского «Шахтёра». По информации источников 2 декабря 2022 года футболист присоединился к солигорскому клубу. Официально стал игроком солигорского клуба 22 декабря 2022 года. Стал обладателем Суперкубка Белоруссии 25 февраля 2023 года, где солигорский клуб одержал победу над «Гомелем». Первый матч в чемпионате сыграл 18 марта 2023 года против новополоцкого «Нафтана».

Сборная 
В сборной Антон играл за юношескую сборную до 19 лет, а в конце 2013 года был приглашён в молодёжную сборную, где дебютировал в матче против молодёжной сборной Франции. В начале 2014 года Антон удачно сыграл на Кубке Содружества 2014, где стал с тремя мячами лучшим бомбардиром своей сборной и помог ей завоевать бронзовые награды.

Достижения 
 «Днепр»
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2012
 «Динамо» (Минск)
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2016
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2023
 Молодёжная сборная
 Бронзовый призёр Кубка Содружества: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Минск» 
Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 
 
 
 Профиль на сайте teams.by
 Профиль на сайте pressball.by

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск